Prinz-Georg-Turm ist der Name folgender Aussichtstürme in Sachsen:
 Prinz-Georg-Turm (Stützengrün) auf dem Kuhberg im westlichen Erzgebirge bei Stützengrün
 Prinz-Georg-Turm (Ungerturm) auf dem Ungerberg, südlich von Neustadt